Distretto di Ile – distretto del Kazakistan
Distretto di Ile – distretto del Mozambico